Ненапряжённые гласные верхнего подъёма — разновидность гласных звуков в некоторых языках мира. Основная характеристика ненапряжённых гласных — положение языка схоже с положением языка при произносении гласных верхнего подъема, но менее напряжённое. Часто этот тип гласных звуков описывается как расслабленный вариант полностью закрытых гласных.

В алфавите МФА существуют в виде следующих символов:

Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные